Taiwanees basketbalteam (mannen)
 Taiwanees basketbalteam (vrouwen)